

Паркмен — місто, штат Мен
 Паркмен — переписна місцевість, штат Огайо
 Паркмен — переписна місцевість, штат Вайомінг